Perkuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Perkuhn (1861–1943), deutscher Tier- und Landschaftsmaler
 Helmut Perkuhn (1925–2006), deutscher Eishockeyspieler, Eishockeyschiedsrichter und Eishockeyfunktionär